

Cinema 

 Daughter – film del 2014 scritto e diretto da Ku Hye-sun

Letteratura  
 Una famiglia quasi perfetta (Daughter) – romanzo di Jane Shelmit del 2014

Musica 
 Daughter – gruppo musicale inglese
 Daughter – singolo dei Pearl Jam del 1993

Pagine correlate 
Daughters
The Daughter

Altri progetti